Behdet ist der Name von verschiedenen altägyptischen Ortschaften:

 Edfu, südliches Behdet
 Tell el-Balamun, nördliches Behdet
 Lepidotonpolis, östliches Behdet